Чемпионат Исландии по футболу 1955 стал 44-м по счёту розыгрышем главного приза лучшей команде Исландии и первым сезоном, когда худшая команда вылетела из высшей лиги. Турнир стартовал 12 июня, закончился 11 сентября. Чемпионом стал «Рейкьявик».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1955 год в Исландии
Футбол в Европе в 1955 году